Midlothian (Schotland); een raadsgebied (council area),  lieutenancy area en historische graafschap in Schotland 
Midlothian (Illinois); een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Midlothian (Texas); een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Midlothian (Virginia); een plaats in de Amerikaanse staat Virginia